La Fundición kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Fundición, Michoacán de Ocampo, 
 La Fundición, Guerrero, 
 La Fundición, delstaten Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar